Гарольд Уилсон, или Вильсон ():
 Уилсон, Гарольд (1885—1916) — британский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Уилсон, Гарольд (1903—1981) — американский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1924.
 Вильсон, Гарольд (1916—1995) — политик-лейборист, лидер партии с 1963, премьер-министр Великобритании (1964—1970 и 1974—1976)